

Toponymes 
Communes
 Buchs, commune suisse du canton d'Argovie
 Buchs, ancienne commune suisse du canton de Lucerne, intégrée en 2005 à Dagmersellen
 Buchs, commune suisse du canton de Saint-Gall
 Buchs, commune suisse du canton de Zurich

Patronymes 
 José Buchs (1896-1973), réalisateur espagnol
 Raymond Buchs (1878-1958), peintre suisse
 Victor Buchs (1866-1953), personnalité politique suisse
 Julio Buchs (1926-1973), réalisateur espagnol

Voir aussi 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme